Эвергет (, «благодетель») — прозвание, эпитет некоторых царей древности.

Птолемей III Эвергет — один из самых могущественных правителей Египта из эллинистической династии Птолемеев. Правил в 246–221 до. н. э. 
Птолемей VIII (VII) Эвергет II Фискон — царь Египта из династии Птолемеев, правивший в 146-117 до н. э.
Митридат V Эвергет  — седьмой царь Понтийского царства, правивший в 150 — 121 до н. э..
Никомед III Эвергет — царь Вифинии, правивший в 128 до н. э. — 94 до н. э.
Аттал III Филометор Эвергет — последний пергамский царь (138—133 гг. до н. э.).
Антиох VII Эвергет (Сидет) (159 до н. э. — 129 до н. э.) — царь Сирии из династии Селевкидов (с 138 до н. э.).